S’Illot (balearisch: „Das Eiland“) steht für:
 
 S’Illot (Llevant), Ort an der Ostküste Mallorcas, in den Gemeinden Manacor und Sant Llorenç des Cardassar, Region Llevant
 S’Illot (Raiguer), Strand an der Nordküste der Halbinsel Victòria im Norden Mallorcas, in der Gemeinde Alcúdia, Region Raiguer
 S’Illot des Porros, Felsinsel vor der Nordküste Mallorcas, Gemeindegebiet von Santa Margalida
 S’Illot des Renclí, Strand im Norden Ibizas, Gemeindegebiet von Sant Joan de Labritja